Барфод, Хокон (1926—2013) — норвежский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр (1948, 1952).
 Барфод, Фредерик (Frederik Barfod; 1811—1896) — датский политический деятель и историк.

Примечания